Pålsundet kan avse:

Pålsundet – sund mellan ön Långholmen och Södermalm i Stockholm
Pålsundet, Strömsund
Pålsundet, Söderköping
Pålsundet, Södertälje – ett sund mellan Mörkö socken och Hölö socken i Södermanland
Pålsundet, Uppsala
Pålsundet, Vaxholm – ett sund mellan Bogesundslandet och Vaxön i Vaxholms kommun